Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Guadalajara. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 19000.

 
Guadalajara